Болотово — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав Лычёвской волости.

География 
Расположена в центре района к юго-востоку от границы Великих Лук и к востоку от волостного центра Лычёво.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на начало 2001 года составила 45 жителей.

Известные уроженцы 
Дмитрий Лаптев (1701—1771) — русский полярный исследователь.

Примечания 

Населённые пункты Великолукского района